A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2016/2017 decorreu entre 8 de Outubro de 2016 - 1ª Eliminatória - e 12 de Março de 2017, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Municipal Luís Carvalho, O Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André (GDESSA)-Barreiro conquistou à sua 3ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2016/2017

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão Municipal Luís Carvalho, (Final 4).

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6215&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>